Berghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Berghoff (* 1943), deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Franz Berghoff-Ising (1858–1920), deutscher Nationalökonom und Hochschullehrer
 Friedrich Ernst Berghoff (1914–1994), deutscher Schriftsteller und Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz
 Hartmut Berghoff (* 1960), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Joseph Ernst Berghoff (1888–vor 1919), deutscher Philologe
 Robert Berghoff (* 1949), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Berghof